Brottning har funnits på det olympiska sommarschemat sedan de moderna spelens födelse vid 1896, utom vid olympiska sommarspelen 1900.

Fristilsbrottning och viktklasser kom in på programmet först 1904.

I september 2013 röstades det för att brottning skulle få vara kvar i OS efter diskussioner om att ta bort sporten från det olympiska programmet.

Herrar

Damer

Medaljtabeller

Totalt antal

Grekisk-romersk stil – 1896–2016

Fristil – 1904–2016

Nationer

Referenser

Externa länkar